Gat kan henvise til:

 Gat (hovedbeklædning) – en traditionel hovedbeklædning fra Korea
 Gat (by) – en af de fem filistiske bystater
 Kloak (biologi) – åbningen for endetarm og kønsorganer hos bl.a. fugle og fisk